Alvinocaris är ett släkte av kräftdjur. Alvinocaris ingår i familjen Alvinocarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Alvinocaris